AOPS steht für:
 Bahnhof Hamburg-Ohlsdorf S-Bahn (DS100-Code)
 Arctic/Offshore Patrol Ship, militärischer Schiffstyp

Aops steht für:
 Aops, Gattung der Urodacidae, siehe Scorpionidae

Abkürzung